«Утро попугая Кеши» — четвёртый мультфильм из серии «Возвращение блудного попугая», созданный в 2002 году киностудией «Союзмультфильм». Участвовал в конкурсной программе фестиваля анимационного кино в Суздале в 2003 году. Это последний мультфильм, в создании которого приняла участие Клара Румянова (в 5 и 6 выпусках ворону Клару уже озвучивала Шорохова Ольга Валентиновна). Мультфильм основан по книжке Александра Курляндского «Спокойной ночи, Кеша» (издательство «Самовар»).

История 
Попугай Кеша смотрит телевизор, но обидевшись, выключает его, так как про различных животных  снимают, а про него — нет. И тогда Вовка предлагает ему снять на видеокамеру фильм, который Кеша называет «Утро попугая Кеши».

После двух неудачных дублей с утренней зарядкой и уборкой комнаты пылесосом, попугай решает снять фильм о приготовлении супа. Но готовит он оригинально: картошку закладывает в кожуре, пересаливает, кладёт варенье, путает мыло с маслом. В конце концов вода выплёскивается из кастрюли и заливает газ на плите, который, накопившись, при поджигании спичкой взрывается.

Когда Кеша всё же предлагает продолжить дальнейшие съёмки фильма, Вовка протестует и советует ему сначала подучиться, после чего начинает задавать хвастливому и самоуверенному попугаю вопросы, на которые тот даёт неправильные ответы, или хитрит и выкручивается. Всё это приводит к неожиданному и плачевному результату…

Создатели 
 Автор сценария — Александр Курляндский
 Кинорежиссёр — Александр Давыдов
 Типажи — Анатолий Савченко
 Художник-постановщик — Елизавета Жарова
 Композитор — Резо Чиринашвили
 Звукооператор — Владимир Орёл
 Роли озвучивали:
 Ольга Шорохова — Вовка,
 Игорь Христенко — попугай Кеша,
 Клара Румянова — ворона Клара
 Художники-мультипликаторы — Ольга Орлова, Галина Золотовская, Ольга Васина, Дмитрий Куликов, Владимир Шевченко, Иосиф Куроян, Александр Давыдов
 Кинооператор — Кабул Расулов
 Редактор — Татьяна Папорова
 Директор съёмочной группы — Василий Зверев
 Продюсер — Эрнeст Рахимов

Персонажи 
Действующие персонажи прописаны в основной статье — «Возвращение блудного попугая».

См. также 

 Возвращение блудного попугая (первый выпуск)
 Возвращение блудного попугая (второй выпуск)
 Возвращение блудного попугая (третий выпуск)
 Новые приключения попугая Кеши

Примечания

Ссылки 
 
 Новые приключения блудного попугая Сергей Капков, 2002 г.

Категории: Попугай Кеша, Новые приключения блудного попугая и др. (см. статью внизу)
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Александра Давыдова
Рисованные мультфильмы России 2002 года
Мультфильмы по сценариям Александра Курляндского
Возвращение блудного попугая
Продолжение мультфильмов СССР